

Geografia 
 Cristal – comune dello stato del Rio Grande do Sul in Brasile
 Cristal do Sul – comune dello stato del Rio Grande do Sul in Brasile

Musica 
 Cristal Baschet – strumento musicale noto anche come Crystal Organ

Onomastica 
 Cristal – variante del nome proprio di persona femminile Crystal

Persone 
 Linda Cristal – attrice argentina
 Mago Cristal – pseudonimo di Franco Bettazzi, illusionista italiano

Sport 
 Club Sporting Cristal – società di calcio peruviana

Televisione 
 Cristal – telenovela venezuelana del 1985 prodotta dalla RCTV e trasmessa da Rete 4 nel 1991.

Altro 
 Cristal – marca di champagne
 Cristal – marca di birra
 Cristal Arena – impianto polisportivo di Genk, in Belgio
 Cristal il Cigno – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco

Pagine correlate 
Crystal
Cristallo (disambigua)